

Localidades
Canadá
Saint-Gervais (Quebec)

França
Saint-Gervais (Gard)
Saint-Gervais (Gironde)
Saint-Gervais (Isère)
Saint-Gervais (Vendeia)
Saint-Gervais-les-Bains

Desambiguações de topônimos